Calicnemia är ett släkte av trollsländor. Calicnemia ingår i familjen flodflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flodflicksländor
Calicnemia